Distretto di Surobi – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia di Kabul
Distretto di Surobi – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Paktika